Hermadion fauveli är en ringmaskart som beskrevs av Gravier 1918. Hermadion fauveli ingår i släktet Hermadion och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fauveli